Green Light eller Greenlight kan syfta på:

Green Light – en roman av Lloyd C. Douglas, se den svenska titeln Ödesdigert misstag
Green Light – en film från 1937, se den svenska titeln En läkares ansvar.
Green Light (Bonnie Raitt-album) – ett album av Bonnie Raitt.
Green Light (Cliff Richard-album) – ett album av Cliff Richard.
Green Light (John Legend-sång) – en sång av John Legend.
Green Light (Beyoncé Knowles-sång) – en sång av Beyoncé Knowles.
Green Light (Lorde-låt) – en sång på musikalbumet Melodrama av LordeGreen Light (skivetikett) – en underetikett till skivbolaget MNW  1969–1971OTF Greenlight –'' Europols kodnamn för insatsen Operation Trojan Shield